Molnár Ágnes
 Molnár Ágnes (1928) grafikus, illusztrátor
 Molnár Ágnes (1956) orvos, államtitkár, országgyűlési képviselő (Fidesz)
 Molnár Ágnes (1986) operaénekesnő
 Molnár Ágnes (?) színésznő
 Molnár Ágnes (?) rádiós műsorvezető
 Molnár Ágnes Miss Tourism International Hungary 2012
hasonló nevűek
 G. Molnár Ágnes (1944) textilművész
 Molnár Ágnes Éva (1980) fotóművész